Ла Нуева Ера има више значења:

 Ла Нуева Ера (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Ера (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Нуева Ера (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Нуева Ера, Лас Исабелес (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Ера (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику